Аму́р Арсе́нович Калмыко́в () — российский футболист, нападающий клуба «Родина».

Биография 
Воспитанник кабардино-балкарского футбола. Начал футбольную карьеру в любительском клубе «Кубанская корона» из Тбилисского района Краснодарского края. Зимой 2017 года перешёл в «Кубань», в составе которой принял участие в Кубке ФНЛ. Летом того же года перешёл в команду «Афипс» второго дивизиона чемпионата России, в составе которой провёл 13 матчей и забил 10 голов. Зимой 2018 года пополнил ряды махачкалинского «Анжи». В российской Премьер-Лиге дебютировал 2 марта 2018 года в домашнем матче 21-го тура против казанского «Рубина», выйдя на 78-й минуте на замену Гураму Тетрашвили.

Летом 2018 года стал игроком новосозданного ФК «Урожай», в составе которого дебютировал 25 июля. По итогам сезона стал лучшим бомбардиром (17 мячей) группы «Юг» Первенства ПФЛ 2018/19.

Статистика выступлений

Достижения

Командные 
 «Урожай»
 Серебряный призёр ПФЛ (зона «Юг»): 2018/19

 «Торпедо» (Москва)
 Победитель Первого дивизиона: 2021/22
 Итого : 1 трофей

Личные 
 Лучший бомбардир группы «Юг» Первенства ПФЛ: 2018/19

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Афипс»
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Кубань» (2018)
Игроки ФК «Армавир» Россия
Игроки ФК «Тамбов»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Родина»